L'hymne du Maroc, (en amazighe : ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ Izli Anamur, en arabe : An-našid Al-waṭani ; « Hymne national »), est une composition musicale composée du temps du protectorat qui a été fixée par un dahir de début 2005. L'hymne est composé par le capitaine Léo Morgan et les paroles par Ali Squalli Houssaini.

Histoire 
La musique de l'hymne national marocain a été composée par Léo Morgan pendant le protectorat français. Sa composition n'a pas vraiment de date exacte ; on sait que Léo Morgan est né en 1919,  Elle ne remonte pas non plus à la période du règne du sultan Youssef Ben Hassan qui meurt en 1927, comme l'indiquent pourtant de de manière erronée certains journalistes du magazine marocain Telquel 
. D'après le réseau de bibliothécaires Eurêkoi, la date probable de la composition de la version musicale de l'hymne marocain serait probablement située en 1952 , soit quatre ans avant que le Maroc n'obtienne son indépendance vis-à-vis de la France et l'Espagne. Le compositeur, Léo Morgan, devait alors avoir trente-trois ans à l'époque de la composition de la version instrumentale de l'hymne.
Les paroles en arabe ont été écrites en 1969  par Ali Squalli Houssaini, à l'initiative du roi  ; alors que le pays avait été qualifié pour participer, l'année suivante, à la Coupe du monde de football.

Les paroles et la partition musicale ont été officiellement fixées sous le règne du roi Mohammed VI par l' du dahir  du . .

Paroles

Paroles officielles en arabe, versions en arabe et en amazigh romanisés, traduction en français

Version en langue des signes 
Une version adaptée en langue des signes pour l'accès à la citoyenneté des sourds du Maroc a été produite par l'association Sourdimad (Sourd international Maroc action développement).

Notes et références

Liens externes 
  
 Version de l'hymne avec paroles , sur maroc.ma

Maroc
Maroc
Culture marocaine
Maroc